Антонівська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX — першій чверті XX століття:
 Антонівська волость — Сквирського повіту Київської губернії;
 Антонівська волость — Пирятинського повіту Полтавської губернії;
 Антонівська волость (Антонівсько-Шамівська волость) — Єлисаветградського повіту Херсонської губернії;
 Антонівська волость — Херсонського повіту Херсонської губернії;
 Антонівська волость — Чернігівського повіту Чернігівської губернії.